USS Maryland (1799)
USS Maryland (1905)
USS Maryland (1921)
USS Maryland (1992)